Специальный  — посёлок в Большеберезниковском районе Мордовии в составе Пермисского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 16 километров по прямой на юго-запад от районного центра села Большие Березники.

Население 

Постоянное население составляло 5 человек (мордва-эрзя 100 %) в 2002 году, 6 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Большеберезниковского района